Claus Christensen er navnet på flere personer:

 Claus Christensen (officer) (1768-1841) – dansk officer (Nicolaus Heinrich Christensen)
 Claus Christensen (sagfører) (1920-2013) – dansk højesteretssagfører